BiH:
 Krajkovići (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic
 Krajkovići (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno
 Krajkovići (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u gradu Trebinju